Slumberin’ on the Cumberland — студийный альбом американского музыканта Джона Хартфорда, выпущенный в 1979 году под лейблом Flying Fish Records; семнадцатый альбом музыканта, созданный совместно с Майком Мелфордом. В записи также приняли участие музыканты Пэт Бёртон и Бенни Мартин.

Альбом записан на студии Sound Shop в Нашвилле, штат Теннесси.

Список композиций

Сторона один

Сторона два

Участники записи 
 Джон Хартфорд — скрипка, вокал
 Бадди Эммонс — гавайская гитара и добро
 Сэм Буш — мандолина
 Рой Хаски старший — бас-гитара
 Генри Стшелецкий — электрическая бас-гитара
 Харгус «Пиг» Роббинс — фортепиано
 Ларри Лондон — барабаны
 Пэт Бёртон — ритм-гитара
 Бенни Мартин — скрипка и укулеле, пятиструнное банджо

Производство
 Продюсер — Майк Мелфорд
 Инженер — Рич Адлер при участии Терри Боуина

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Хартфорда
 Бенни Мартин на сайте Bluegrasswest.com

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1979 года